Кампильо-де-Делейтоса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас /-Лос-Иборес. Занимает площадь 25,6 км². Население — 76 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса